Leonardo da Silva Souza, beter bekend als Leonardo, (Andirá, 24 maart 1992) is een Braziliaans voetballer die als een aanvallende middenvelder uitkomt voor het Servische FK Partizan.

Statistieken

Erelijst

Externe link
 Profiel op soccerway.com

Braziliaans voetballer